Американский штат Арканзас включает 503 муниципалитета.

Крупнейшие муниципалитеты 
В данном списке представлены крупнейшие города штата Арканзас.

См. также 
 Арканзас
 Список округов Арканзаса

Примечания 

Города Арканзаса
Арканзас
Списки:Арканзас